Верхнесаксонский округ () — один из имперских округов Священной Римской империи.

Верхнесаксонский округ был образован в 1512 году и включил в себя территории в средней и северо-восточной Германии. В органах управления округа полностью доминировал курфюрст Саксонии.

Состав округа 
The circle was made up of the following states:

Ссылки 
 

Имперские округа